Halifax County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Halifax County (county i Kanada), Nova Scotia,

USA 

 Halifax County, North Carolina, county, 
 Halifax County, Virginia, county, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar